Fajge (imię)
 Fajge Ilanit
 Jan Fajge